Der Wald steht für:

 Der Wald (Ostrowski), Drama von Alexander Ostrowski (1870)
 Der Wald (Oper), Oper von Ethel Smyth (1902)

Filme:
 Der Wald (1961), deutscher Fernsehfilm von Hermann Lanske 
 Der Wald (1963), deutscher Fernsehfilm von Michael Kehlmann 
 Der Wald (1979), deutscher Fernsehfilm von Wilm ten Haaf 
 Der Wald (1980), sowjetischer Film von Wladimir Motyl 
 Der Wald (1989), Schweizer Dokumentarfilm von Friedrich Kappeler 
 Der Wald (1997), deutscher Fernsehfilm von Hartmut Griesmayr 
 Der Wald (2014), französischer Fernsehfilm von Arnaud Desplechin 
 Kommissarin Lucas – Der Wald, deutscher Fernsehfilm von Ralf Huettner (2015)

Serie:
Der Wald (2017), französische Miniserie